Сонора Синалоа има више значења:

 Сонора Синалоа (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сонора Синалоа, Бамоча (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику